Ири́на Вале́рьевна Ба́торова — российский бурятский балетмейстер, солистка Бурятского государственного национального театра песни и танца «Байкал», народная артистка Бурятии, заслуженная артистка Российской Федерации (2013).

Биография 

Родилась 22 декабря 1978 года. Танцами начала заниматься в возрасте 9 лет. После школы поступила в хореографическое училище в Улан-Удэ. Еще студенткой пришла танцевать в ансамбль «Бадма-Сэсэг». Окончила в 2001 году заочное отделение хореографии ВСГАКИ.

В театре театре танца «Байкал» работает с 1997 года, с 2003 года становится балетмейстером-репетитором. В 2004 году удостоена звания «Заслуженная артистка Республики Бурятия».

В 2007 году удостоена звания «Народная артистка Республики Бурятия». В 2010 году состоялся сольный концерт Ирины Баторовой «Забудь обо всём, просто танцуй…». В 2013 году Ирине было присуждено звание «Заслуженная артистка России». Руководитель детской школы танца «Уян Бэлиг» при театре «Байкал».

Участвовала в создании множества разноформатных успешных танцевальных проектов — от глубоко национальной мистерии «Угайм Сулдэ» до космополитичного «Блеска Азии».

Также является соавтором спектакля «Эхо страны Баргуджин Тукум».

Награды и звания 
заслуженная артистка Российской Федерации (2013)
Народная артистка Бурятии (2007)
Заслуженная артистка Бурятии (2004)
Лауреат 2 степени III международного конкурса Венок
Лауреат I степени цветок Байкала, Международный конкурс имени В. Абгалдаевой (2015 )
Специальный приз «За сохранение народных традиций» (2015 )
Лауреат 2 степени во Всероссийском конкурсе «Российский Восход» (20017)
Золотая медаль в номинации «Сольный танец»  (2018)

Примечания

Ссылки 

Ирина Баторова о Дрезденском оперном бале: «Очень масштабно и красиво»
Ирина Баторова
Супершоу на суперсцене

Персоналии:Бурятия
Деятели культуры Бурятии
Выпускники Восточно-Сибирского ГИК
Персоналии:Театр Байкал
Народные артисты Бурятии
Заслуженные артисты Бурятии